Jorão pode ser:

 Jorão ou Jeorão - 9º rei de Israel
 Jorão ou Jeorão - 5º rei de Judá

Desambiguação